Молчанов Эдуард:
 Молчанов, Эдуард Дмитриевич (род. 1938) — советский диссидент, правозащитник и журналист.
 Молчанов, Эдуард Романович (1930—1975) — советский дизайнер, художник-иллюстратор.